Stoffelsmühle ist der Name von

 Stoffelsmühle (Nordhalben), Ortsteil des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Stoffelsmühle (Weismain), einer ehemaligen Getreidemühle der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Stoffelmühle